Wallhausen (Bad Kreuznach), een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Wallhausen (Helme), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Wallhausen (Württemberg), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg

Zie ook
Walhausen, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts